Hönn (auch Hoenn) ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christoph Hönn (1621–1674), Nürnberger Kaufmann
 Georg Paul Hönn (1662–1747), deutscher Jurist, Archivar und Schriftsteller 
 Günther Hönn (* 1939), deutscher Jurist
 Karl Hoenn (1883–1956), deutscher Altertumswissenschaftler und Publizist
 Walter Hönn (1906–1980), deutscher Arzt und Heimatforscher